

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 2 августа

Национальные 
  — День национального кино Азербайджана.
  — День свободы.
  — 
  —

Региональные 
  Эвенкия — День Эвенкийской природы.
  Ненецкий АО,  Республика Коми — День Оленя.

Профессиональные 
  — День Воздушно-десантных войск
  — День воздушно-десантных войск.
  — День воздушно-десантных войск.
  — День авиации Сербии.
  — День памяти погибших десантников.

Религиозные 
  Православие
 Память пророка Илии (IX в. до н. э.);
 память преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена (1375);
 обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена (1649);
 память священномученика Константина Словцова, пресвитера (1918);
 память священномучеников Александра Архангельского, Георгия Никитина, Иоанна Стеблина-Каменского, Сергия Гортинского и Феодора Яковлева, пресвитеров, преподобномучеников Тихона (Кречкова), архимандрита, Георгия (Пожарова), Кирилла (Вязникова), иеромонахов, мучеников Евфимия Гребенщикова и Петра Вязникова (1930);
 память священномученика Алексия Знаменского, пресвитера (1938);
 память преподобномученика Феодора Абросимова, послушника (1941);
 празднования в честь икон Божией Матери:
 Галичской (Чухломской) (1350);
 Абалацкой («Знамение») (1637);
 Оршанской (1631).

Именины 
 Католические: Август, Евсевий
 Православные:
 Мужские (дата по новому стилю):
 Аарон — первосвященник Аарон.
 Аврамий (Авраам, Авраамий) — преподобный Авраамий Галичский, Чухломской
 Александр — священномученик Александр (Архангельский)
 Алексий — священномученик Алексий (Знаменский)
 Афанасий (Афанас, Апанас, Опанас) — священномученик Афанасий Брестский (обретение мощей)
 Георгий:
 священномученик Георгий (Никитин)
 священномученик Георгий (Пожаров)
 Евфимий — священномученик Евфимий (Гребенщиков)
 Илия (Илья) — пророк Илия
 Иоанн (Иван) — священномученик Иоанн (Стеблин-Каменский)
 Кассиан (Касьян) — преподобный Кассиан
 Константин — священномученик Константин (Словцов)
 Косма — священномученик Косма (Вязников)
 Леонтий (Леонт) — преподобный Леонтий Стромынский
 Николай — священномученик Николай (Удинцев)
 Пётр — священномученик Пётр (Вязников)
 Савва — Савва Стромынский
 Сергий — преподобный Сергий (Гортинский)
 Тихон — священномученик Тихон (Кречков)
 Феодор — священномученик Феодор (Яковлев)

События 
См. также: :Категория:События 2 августа

До XVIII века 
 338 до н. э. — битва при Херонее — Филипп II, король Македонии с 30-тысячной армией побеждает войска Афин и Беотии (около 30 тыс. человек).
 216 до н. э. — карфагенский полководец Ганнибал при Каннах нанёс одно из самых тяжёлых поражений римлянам за всю их историю.
 47 до н. э. — Гай Юлий Цезарь, разбив боспорского царя Фарнака II (), послал в сенат сообщение «пришёл, увидел, победил».
 461 — император Западной Римской империи Майориан убит своим офицером Рицимером ().
 1100 — при загадочных обстоятельствах на охоте погиб английский король Вильгельм II Рыжий (есть версия, что его подстрелил собственный брат, будущий король Англии Генрих I).
  — сражение на реке Пьяне: Золотая Орда разбила объединённое русское войско под предводительством князя Ивана Дмитриевича.
  — в соответствии с Альгамбрским декретом евреи должны были покинуть Испанию в срок до 2 августа.
 
 в Пассау подписан договор, предоставивший протестантским князьям Германии свободу определять религию своих подданных.
 герцог Саксонии Иоганн Фредерик выпущен на свободу после шести лет заключения у императора Священной Римской империи Карла V.
  — французские войска разбиты войсками Священной Римской империи у Марсиано.
  — Россия и Речь Посполитая заключили перемирие на 4 года, по которому войска Речи Посполитой обязывались уйти из Тушина, места резиденции Лжедмитрия.
  — мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив, будучи уверенным, что он вышел Северным путём в Тихий океан.

XVIII век 
 1713 — первые поселенцы прибыли в Луйсбург (Канада).
 1718 — Франция, Англия, Австрия и Голландия сформировали первый Союз четырёх против Испании.
 1727 — император Пётр II издал указ о восстановлении выборной должности гетмана Малороссии, но при этом указывалось, что гетманом должен быть избран Даниил Апостол.
 1769 — испанцы основали поселение Нуэстра-Сеньора-ла-Рейна-де-Лос-Анхелес-де-Порциунцила (сейчас — просто Лос-Анджелес).
 1776 — состоялась церемония подписания Декларации независимости, принятой 4 июля Континентальным конгрессом и провозгласившей отделение 13 североамериканских колоний от Великобритании. Таким образом было образовано новое государство — США. День независимости США празднуется 4 июля, а 2 августа может считаться днём, когда независимость была закреплена де-юре.
 1790 — подведены итоги первой переписи населения США.
 1794 — за приверженность Робеспьеру арестован французский художник, революционер Жак Луи Давид, который пробудет в тюрьме ровно год.
 1796 — Наполеон разбил австрийцев в битве у Лонато (Ломбардия).

XIX век 
 1802 — плебисцитом Наполеон назначен пожизненным консулом Франции.
 1806 — английский исследователь Саймон Фрейзер назвал новые территории Британской Колумбии Новой Шотландией.
 1812 — в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города.
 1824 — в Нью-Йорке открылась Пятая авеню, ставшая местом расположения самых фешенебельных магазинов.
 1830 — в ходе Июльской революции отрёкся от престола последний правящий король Франции Карл X, а сразу за ним и его сын Людовик XIX в пользу своего малолетнего сына Генриха V. Регентом назначен Луи-Филипп III, герцог Орлеанский.
 1858 — в Северной Америке создана отдельная колония Британская Колумбия.
 1887 — Роуэллом Ходжем () запатентована в США колючая проволока.
 1900 — в стычке с китайцами под Айгуном погиб сибирский поэт, сотник амурского полка Леонид Волков.

XX век 
  — в Македонии началось антитурецкое Илинден-Преображенское восстание.
 
 создан футбольный клуб «Порту».
 подавлено Свеаборгское восстание русских матросов.
 
 на вооружение армии США принят первый военный самолёт, построенный братьями Райт.
 Николай II посетил в Британии своего дядю — английского короля Эдуарда VII.
  — Первая мировая война: манифест императора Николая II о войне с Германией
  — в Москве основан завод АМО (Автомобильное моторное общество), будущий завод имени Лихачёва.
  — в СССР на учениях Московского военного округа, на окраине города Воронежа, впервые высажен воздушный десант. Впоследствии этот день стал отмечаться в СССР, а теперь в России, как День воздушно-десантных войск. Первых десантников было 12 человек.
 
 открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина.
 На Сурамском перевале состоялась обкатка первого в СССР магистрального электровоза.
  — после смерти рейхспрезидента Гинденбурга в Германии объявлен референдум по вопросу объединения постов рейхспрезидента и рейхсканцлера, по итогам которого Адольф Гитлер был объявлен фюрером Германии.
  — образована Молдавская Советская Социалистическая Республика.
  — Вторая мировая война: нацистами уничтожено гетто в Сураже.
  — Вторая мировая война: Кущёвская атака.
  — Вторая мировая война: американский торпедный катер PT-109 под командованием младшего лейтенанта Джона Ф. Кеннеди затонул после столкновения с японским эсминцем «Амагири».
  — Вторая мировая война: завершена Потсдамская конференция.
  — финал баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Хельсинки: сборная США победила команду СССР (36-25).
 1964 — Первый Тонкинский инцидент: американский эсминец «Мэддокс» при поддержке авиации ВМС США отразил атаку трёх северовьетнамских торпедных катеров, предположительно находясь в территориальных водах Северного Вьетнама.
 1972 — подписан договор об объединении Египта и Ливии в единое государство.
  — теракт в Болонье, 85 погибших.
  — начались слушания по делу Марка Дэвида Чапмена, обвинённого в убийстве Джона Леннона.
  — открыт самый северный в мире Хельсинкский метрополитен.
  — катастрофа L-1011 в Далласе, 135 погибших.
  — обрушение фронтона Киевского главпочтамта. 11 погибших.
  — вторжение Ирака в Кувейт.
  — на летних Олимпийских играх в Барселоне белорусский гимнаст Виталий Щербо за один день выиграл 4 золотые медали
  — создание «Русского Радио».
  — в России приведён в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин.
  — столкновение поездов в индийском штате Западная Бенгалия, 285 погибших.

XXI век 
  — Михаил Козаков признался, что был агентом КГБ.
  — авария A340, известная как «Чудо в Торонто».
  — на глубоководных аппаратах «Мир» впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где был размещён флаг России и капсула с посланием будущим поколениям.
  — расторгнут Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США.
  — космический корабль Dragon 2 компании SpaceX впервые совершил посадку после космического полёта с астронавтами в миссии SpaceX DM-2.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 2 августа

До XIX века 
 1549 — Николай Христофор Радзивилл Сиротка (ум. 1616), князь, государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 1674 — Филипп II Орлеанский (ум. 1723), регент Французского королевства при малолетнем короле Людовике XV (1715—1723).
 1696 — Махмуд I (ум. 1754), султан Османской империи (1730—1754).
 1733 — Михаил Щербатов (ум. 1790), князь, российский общественный и государственный деятель, историк и публицист.
 1772 — герцог Энгиенский (убит в 1804), французский роялист, убитый по приказу Наполеона I, что ускорило создание Третьей антифранцузской коалиции (1805).

XIX век 
 1805 — Никанор Чернецов (ум. 1879), русский живописец.
 1820 — Джон Тиндаль (ум. 1893), английский физик, который объяснил, почему у неба голубой цвет.
 1832 — Генри Олкотт (ум. 1907), американский эзотерик, основатель и первый глава Теософского общества.
 1834 — Фредерик Огюст Бартольди (ум. 1904), французский скульптор, автор Статуи свободы.
 1871 — Джон Слоан (ум. 1951), американский художник, лидер школы реалистов.
 1883 — Сэмюэл Дункан Блэк (ум. 1951), американский изобретатель и бизнесмен, один из создателей современной электродрели.
 1884 — Ромуло Гальегос (ум. 1969), венесуэльский писатель, журналист, просветитель, президент Венесуэлы (в 1948).
 1891 — Виктор Жирмунский (ум. 1971), российский и советский лингвист и литературовед.
 1892 — Джек Леонард Уорнер (ум. 1978), младший из братьев-основателей американской кинокорпорации Warner Brothers.
 1897 — Михаил Слонимский (ум. 1972), советский писатель и публицист («Инженеры», «Друзья», «Ровесники века»).
 1900 — Илья Старинов (ум. 2000), советский военный, партизан-диверсант, «дедушка русского спецназа».

XX век 
  — Сергей Блинников (ум. 1969), актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, народный артист СССР.
  — Кирилл VI Александрийский (ум. 1971), патриарх Коптской православной церкви.
  — Борис Долин (ум. 1976), советский кинорежиссёр, создатель киножурнала «Хочу всё знать».
  — Василий Журавлёв (ум. 1987), русский советский кинорежиссёр.
 
 Леонид Ленч (настоящая фамилия Попов; ум. 1991), русский советский писатель-юморист.
 Мирна Лой (ум. 1993), американская киноактриса.
  — Степан Супрун (погиб в 1941), советский лётчик-испытатель и истребитель, дважды Герой Советского Союза.
  —  (ум. 1993), немецкий оперный тенор.
  — Илья Лавров (ум. 1983), русский советский писатель.
 1923 — Шимон Перес (ум. 2016), израильский политик и государственный деятель, 9-й президент Израиля (2007—2014), лауреат Нобелевской премии мира (1994).
 1924 — Джеймс Артур Болдуин (ум. 1987), американский негритянский писатель, борец за права негров.
 1926
 Игорь Спасский, генеральный конструктор и бывший глава ЦКБ МТ «Рубин», академик АН СССР и РАН.
 Жорж Хабаш (ум. 2008), видный деятель палестинского национально-освободительного движения, лидер Народного Фронта Освобождения Палестины.
 1928
 Леонид Губанов (ум. 2004), актёр, театральный режиссёр, мастер художественного слова, народный артист СССР.
 Луиджи Колани (ум. 2019), немецкий дизайнер-концептуалист.
 1929
 Валерий Аграновский (ум. 2000), советский и российский журналист, писатель, драматург.
 Борис Грушин (ум. 2007), социолог, организатор первого в СССР Института общественного мнения «Vox populi».
 1932
 Владимир Арро, русский советский драматург и детский писатель.
 Питер О’Тул (ум. 2013), английский актёр («Калигула», «Как украсть миллион»).
 1934
 Валерий Быковский (ум. 2019), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Юрий Овчинников (ум. 1988), советский химик и биохимик, академик.
 1939 — Уэс Крэйвен (ум. 2015), американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист.
 
 Исабель Альенде, чилийская писательница, племянница Сальвадора Альенде.
 Лео Бенхаккер, нидерландский футбольный тренер.
 Владимир Дзурилла (ум. 1995), чехословацкий хоккеист, голкипер, трёхкратный чемпион мира.
 1944 — Джим Капальди (ум. 2005), британский барабанщик, певец и автор песен, один из основателей рок-группы «Traffic».
 1945 — Георгий Мовсесян (ум. 2011), советский и российский композитор, народный артист РФ.
 1949 — Берталан Фаркаш, венгерский космонавт.
 1951
 Джо Линн Тернер, американский рок-певец, бывший фронтмен групп Rainbow и Deep Purple.
 Стив Хиллидж, английский рок-гитарист, игравший в группе Gong.
 1955— Мюриэль Робен, французская актриса театра и кино.
 1960 — Оливье Грюнер, французский киноактёр и бывший чемпион мира по кикбоксингу.
 1961
 Густав Ведер, швейцарский бобслеист, двукратный олимпийский чемпион.
 Дмитрий Пучков (Гоблин), российский переводчик, автор переводов голливудских блокбастеров.
 1962 — Синтия Стивенсон, американская актриса.
 1964 — Мэри-Луиз Паркер, американская актриса и писательница.
  — Аарон Крикстейн, американский теннисист, экс-шестая ракетка мира.
 
 Татьяна Скороходова, актриса театра и кино («Наш человек в Сан-Ремо», «Мафия бессмертна»).
 Элис Эванс, американская актриса.
 Штефан Эффенберг, немецкий футболист.
  — Фернанду Коуту, португальский футболист, призёр чемпионатов Европы.
 
 Тони Амонте, американский хоккеист, призёр Олимпийских игр.
 Кевин Смит, американский режиссёр, актёр и сценарист.
  
 Джасинда Барретт, австралийско-американская актриса и бывшая модель.
 Владислав Котлярский, российский актёр театра и кино.
 Илья Чёрт (наст. фамилия Кнабенгоф), российский поэт и музыкант, лидер рок-группы «Пилот».
 1973 
 Саймон Кинберг, американский сценарист, продюсер и актёр.
 Сьюзан О’Нилл, австралийская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка.
 1974 — Энджи Сепеда, колумбийская актриса.
 1975 — Наталия Могилевская, украинская певица, актриса и телеведущая, продюсер.
 1976 
 Кати Вильхельм, немецкая биатлонистка, трёхкратная олимпийская чемпионка.
 Сэм Уортингтон, австралийский актёр (фильмы «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Аватар» и др.).
 1977 — Эдвард Фёрлонг, американский актёр, Джон Коннор из «Терминатора 2».
  — Дейвидас Шемберас, литовский футболист.
  — Ке Сун Хи, северокорейская дзюдоистка, первая женщина в истории КНДР, ставшая олимпийской чемпионкой (1996), многократная чемпионка мира.
  — Надя Бьорлин, американская актриса шведско-иранского происхождения.
  — Александр Емельяненко, российский боец по смешанным единоборствам.
  — Элдер Поштига, португальский футболист, призёр чемпионатов Европы.
  — Валент Синкович, хорватский гребец, двукратный олимпийский чемпион.
 
 Присцилла, французская певица и актриса.
 Алла Шишкина, российская спортсменка, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.
  — Антон Бабиков, российский биатлонист, чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы.
  — Кристапс Порзингис, латвийский профессиональный баскетболист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 2 августа

До XX века 
 686 — Иоанн V (р. 635), 82-й папа римский (685—686).
 1100 — Вильгельм II Рыжий (р. ок. 1056/1060), второй сын Вильгельма Завоевателя, король Англии (1087—1100).
 1241 — Григорий IX (в миру Уголино деи Конти ди Сеньи; р. ок. 1145), 178-й папа римский (1227—1241).
 1512 — Алессандро Акиллини (р. 1463), итальянский анатом и философ, прозванный «вторым Аристотелем».
 1552 — Василий Блаженный (р. 1469), юродивый, святой Русской православной церкви.
 1644 — Бернардо Строцци (р. ок. 1581), итальянский художник.
 1667 — Франческо Борромини (наст. фамилия Кастелли; р. 1599), итальянский архитектор, представитель барокко.
 1788 — Томас Гейнсборо (р. 1727), английский художник.
 1799 — Жак-Этьенн Монгольфье (р. 1745), младший из братьев Монгольфье, изобретатель воздушного шара.
 1806 — Конрад Квензель (р. 1767), шведский энтомолог, профессор естественной истории.
 1815 — Гийом Мари-Анн Брюн (р. 1763), французский военачальник, маршал Наполеона.
 1874 — Фёдор Моллер (р. 1812), российский офицер и художник, профессор Академии художеств.
 1892 — Ефим Зарин (р. 1829), русский переводчик и литературный критик.

XX век 
 1905
 Грегор Крек (р. 1840), австрийский филолог-славянист.
 Низье Антельм Филипп (р. 1849), спирит, мартинист, советник русского царя Николая II.
 1908 — Валентин Амфитеатров (р. 1836), протоиерей, священник Русской Православной Церкви.
 1919 — Тибор Самуэли (р. 1890), венгерский политический деятель, коммунист.
 1921 — Энрико Карузо (р. 1873), итальянский оперный певец, тенор.
 1922 — Александр Белл (р. 1847), шотландский и американский учёный, изобретатель, бизнесмен.
 1923 — Уоррен Гардинг (р. 1865), 29-й президент США (1921—1923).
 1934 — Пауль фон Гинденбург (р. 1847), генерал-фельдмаршал, рейхспрезидент Германии (1925—1934).
 1936 — Луи Блерио (р. 1872), французский изобретатель, авиатор и предприниматель.
 1945
 Альфред Хён (р. 1863), немецкий пианист, педагог и редактор.
 Пьетро Масканьи (р. 1887), итальянский композитор.
 1955 — Уоллес Стивенс (р. 1879), американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии (1955).
 1956 — Хелмер Хансен (р. 1870), норвежский полярный исследователь, участник экспедиций Р. Амундсена.
 1963
 Георги Абаджиев (р. 1910), македонский писатель, один из основоположников национальной исторической прозы.
 Алымкул Усенбаев (р. 1894), киргизский советский акын-импровизатор.
 1972 — Вадим Борисовский (р. 1900), музыкант, исполнитель на альте и виоле д’амур, педагог, народный артист РСФСР.
 1973 — Жан-Пьер Мельвиль (наст. фамилия Грюмбах; р. 1917), французский кинорежиссёр и сценарист.
 1976 — Фриц Ланг (р. 1890), знаменитый немецкий кинорежиссёр и сценарист.
 1978 — Карлос Чавес (р. 1899), мексиканский композитор, дирижёр и пианист, педагог, музыкально-общественный деятель.
 1984 — Ниязи (Ниязи Тагизаде-Гаджибеков; р. 1912), азербайджанский композитор и дирижёр, народный артист СССР.
 1986 — Исаак Шмарук (р. 1910), украинский советский кинорежиссёр.
 1991 — Вера Строева (р. 1903), кинорежиссёр, драматург, народная артистка РСФСР.
 1993 — Семён Гейченко (р. 1903), советский писатель-пушкинист, музейный работник.
 1995 — Юрий Коваль (р. 1938), советский и российский детский писатель, поэт, сценарист, художник и скульптор, автор и исполнитель песен.
 1996 — расстрелян Сергей Головкин (р. 1959), советский серийный убийца.
 1997 — Уильям Сьюард Берроуз (р. 1914), американский писатель и эссеист.

XXI век 
 2003
 Владимир Голованов (р. 1938), советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1964).
 Владимир Неговский (р. 1909), советский и российский патофизиолог, создатель реаниматологии, академик РАМН.
 2011
 Барух Бенасерраф (р. 1920), американский врач-иммунолог, лауреат Нобелевской премии (1980).
 Андрей Капица (р. 1931), советский и российский географ и геоморфолог, член-корреспондент АН СССР.
 2014 — Ольга Воронец (р. 1926), певица в жанре народной и эстрадной музыки, народная артистка РСФСР.

Приметы 
Ильин день. Громобой, Держатель гроз, Громовержец, Перунов день.
 Илья-пророк по народным поверьям считался покровителем грома, в Ильин день опасно работать в поле: может убить молнией.
 С Ильина дня ночь длинна: работник высыпается, кони наедаются.
 Пётр-Павел (12 июля н. ст.) час убавил, Илья-пророк два уволок (ошибочно в сравнении с самым продолжительным световым днём 22 июня).
 Илья лето кончает.
 Во что Илья, в то и Воздвиженье (27 сентября).
 С Ильи начинают убирать горох.
 Перестают кусаться комары, но начинаются утренники.
 С Ильина дня воды стынут.
 После Ильи купаться нельзя, ибо вода студёна.
 На Илью второй урожай грибов.
 Сеногнойка, идут дожди, портится сено.
 Илья зажинает, лето кончает; первый сноп — первый осенний праздник.
 Пётр с колоском, Илья с колобком (круглым хлебцем из новой ржи, колоб — шар, ком).
 Новая новика на Ильин день.
 Сеять на Ильинской поляне.
 На Илью лето до обеда, осень после обеда.
 До Ильи тучи по ветру, после Ильи против ветру.
 Придёт Илья — принесёт гнилья (дождей).
 Ильинским дождём умываются от призёра, скачиваются.
 До Ильи и под кустом сушит, а после Ильи и на кусту не сохнет.
 На Ильин день дождь — мало пожаров, вёдер — много.
 Илья грозы держит, на огненной колеснице ездит.
 Вознесенье с дождём, Илья с грозой, потому скот не выгоняют на поле.
 На Ильин день где-нибудь да загорается от грозы.
 На Ильин день перегоняют пчёл, подчищают улья, подрезывают первые соты, которые, впрочем, не в корысть; оттого говорят: богат как ильинский сот (беден).
 Муха до Ильи кусается, а после запасается.
 С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна.
 До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается.
 На Илью зверь и гад бродят по воде.
 Кто на Илью не пьёт, тот весь год грустный живёт.
 В Ильин день собак и кошек в избы не впускают (боясь грозы).
 Илья-пророк в воду нассал.

См. также

Примечания